Friedensstele steht für:
 Friedensstele (Hamburg)
 Friedensstele (Heilbronn)
 Friedensstele (Hückeswagen)
 Friedensstele (Kottenforst), Bonn